Collegium Nobilium jezuitów w Warszawie – szkoła założona w 1752 roku w Warszawie
 Collegium Nobilium pijarów w Warszawie – szkoła założona w 1740 roku w Warszawie
 Collegium Nobilium teatynów w Warszawie – szkoła założona w 1737 roku w Warszawie